

Prénom 
 Mabon, prénom masculin gallois.

Patronymes 

 Dickson Mabon (1925-2008), homme politique, médecin et dirigeant d'entreprise écossais ;
 Willie Mabon (1925-1985), chanteur, compositeur et pianiste de rhythm and blues américain.

Personnage mythologique 
 Mabon ap Modron (Mabon fils de Modron), dans la mythologie celtique galloise, le « fils divin » de Modron, la « mère divine ».

Toponymes 

 Île Mabon : une des anciennes îles de Loire de Nantes, en France, et qui est aujourd'hui disparue.

Culture 
 Mabon, groupe de musique gallois.

Notes et références

Voir aussi